|-
| 171801 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171802 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171803 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171804 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171805 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171806 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171807 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171808 - ||  || 21 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171809 - ||  || 25 februarie 2001 ||  || 
|-
| 171810 - ||  || 18 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171811 - ||  || 24 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171812 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171813 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171814 - ||  || 16 februarie 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 171815 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171816 - ||  || 15 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171817 - ||  || 15 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171818 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171819 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171820 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171821 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171822 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171823 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171824 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171825 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171826 - ||  || 24 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171827 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171828 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171829 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171830 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171831 - ||  || 24 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171832 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171833 - ||  || 29 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171834 - ||  || 21 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171835 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171836 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171837 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171838 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171839 - ||  || 12 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171840 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171841 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171842 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171843 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171844 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171845 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171846 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171847 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171848 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171849 - ||  || 24 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171850 - ||  || 12 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171851 - || 2001 MG || 16 iunie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 171852 - ||  || 16 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171853 - ||  || 26 iunie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171854 - ||  || 25 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171855 - ||  || 25 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171856 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171857 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171858 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171859 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171860 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171861 - ||  || 28 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171862 - ||  || 13 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171863 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171864 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171865 - ||  || 16 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171866 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171867 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171868 - ||  || 24 august 2001 ||  || , 
|-
| 171869 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171870 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171871 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171872 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171873 - ||  || 22 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171874 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171875 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171876 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171877 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171878 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171879 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171880 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171881 - ||  || 23 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171882 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171883 - ||  || 26 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171884 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171885 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171886 - ||  || 9 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171887 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171888 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171889 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171890 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171891 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171892 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171893 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171894 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171895 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171896 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171897 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171898 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171899 - ||  || 12 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171900 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-